Чемпионат мира по снукеру 1991 (, также известен как 1991 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 20 апреля по 6 мая 1991 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Джон Пэррот.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 135 000
 Финалист: £ 80 000
 Полуфиналисты: £ 42 000
 Четвертьфиналисты: £ 20 000
 1/8 финала: £ 11 000
 1/16 финала: £ 6 000

Высший брейк 

 140 — Джимми Уайт. Всего на чемпионате мира 1991 года был 31 сенчури-брейк.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1991 год в снукере